Корне́й Ива́нович Чуко́вский (имя при рождении — Николай Корнейчуков, , Санкт-Петербург — 28 октября 1969, Москва) — русский советский поэт, , , переводчик и литературовед, детский писатель, . Отец писателей Николая Корнеевича Чуковского и Лидии Корнеевны Чуковской. Самый издаваемый в Советском Союзе и России автор детской литературы: тираж книг Чуковского за 2017 год превысил два миллиона экземпляров.

Биография

Происхождение 
Николай Корнейчуков, позже взявший себе литературный псевдоним Корней Чуковский, родился в Санкт-Петербурге  года у крестьянки Екатерины Осиповны Корнейчуковой. Его отцом был потомственный почётный гражданин Одессы Эммануил Соломонович Левенсон (1851—1920), в семье которого жила прислугой мать Корнея Чуковского. Брак между христианкой и иудеем законами Российской империи не разрешался, тем не менее они прожили вместе несколько лет. До Николая родилась старшая дочь Мария (Маруся). Через несколько лет после рождения сына Левенсон оставил свою незаконную семью, женился на враче Кларе Исааковне Рабинович и переехал в Баку, где открыл «Первое типографское товарищество». Мать Николая была вынуждена вернуться в Одессу.

Детство Николай Корнейчуков провёл в Одессе и Николаеве. В Одессе семейство поселилось во флигеле, в доме Макри на Новорыбной улице (ныне — Пантелеймоновская), № 6. В 1887 году Корнейчуковы сменили квартиру, переехав в дом Баршмана, Канатный переулок, № 3. Пятилетнего Николая отдали в детский сад мадам Бехтеевой. Какое-то время будущий писатель учился во второй одесской гимназии (впоследствии стала пятой). Одноклассником его в ту пору был Борис Житков (в будущем также писатель и путешественник), с которым у юного Николая Корнейчукова завязались дружеские отношения. Окончить гимназию Чуковскому так и не удалось: из пятого класса его отчислили, по его собственным утверждениям, из-за низкого происхождения. Эти события он описал в автобиографической повести «Серебряный герб».

По метрике у Николая и его сестры Марии, как незаконнорождённых, не было отчества; в других документах дореволюционного периода его отчество указывалось по-разному — Васильевич (в свидетельстве о браке и крещении сына Николая, впоследствии закрепилось в большинстве поздних биографий как часть «настоящего имени»; дано по крёстному отцу), Степанович, Эммануилович, Мануилович, Емельянович, сестра Маруся носила отчество Эммануиловна или Мануиловна. С начала литературной деятельности Корнейчуков использовал псевдоним Корней Чуковский, к которому позже присоединилось фиктивное отчество — Иванович. После революции сочетание «Корней Иванович Чуковский» стало его настоящим именем, отчеством и фамилией.

По воспоминаниям К. Чуковского, у него «никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед», что в юности и в молодости служило для него постоянным источником стыда и душевных страданий.

Его дети — Николай, Лидия, Борис и умершая в детстве Мария (Мурочка), которой посвящены многие детские стихи отца, — носили (по крайней мере, после революции) фамилию Чуковских и отчество Корнеевич/Корнеевна.

Журналистская деятельность до Октябрьской революции 
С 1901 года Чуковский начал писать статьи в «Одесских новостях». В литературу Чуковского ввёл его близкий гимназический друг, журналист В. Е. Жаботинский. Жаботинский также был поручителем жениха на свадьбе Чуковского и Марии Борисовны Гольдфельд.

Затем в 1903 году Чуковский, соблазнившись высоким по тем временам окладом — издатель обещал 100 рублей ежемесячно, — отправился корреспондентом «Одесских новостей» в Лондон, куда выехал с молодой женой. Кроме «Одесских новостей» английские статьи Чуковского публиковались в «Южном обозрении» и в некоторых киевских газетах. Но гонорары из России поступали нерегулярно, а затем и вовсе прекратились. Беременную жену пришлось отправить обратно в Одессу. Чуковский подрабатывал перепиской каталогов в Британском музее. Зато в Лондоне Чуковский основательно ознакомился с английской литературой — прочитал в оригинале Диккенса, Теккерея.

Вернувшись в Одессу в конце 1904 года, Чуковский поселился с семьёй на улице Базарной, № 2 и окунулся в события революции 1905 года. Чуковский оказался захвачен революцией. Он дважды посетил восставший броненосец «Потёмкин», кроме прочего приняв письма к близким у восставших моряков.

В Петербурге начал издавать сатирический журнал «Сигнал». Среди авторов журнала были такие известные писатели, как Куприн, Фёдор Сологуб и Тэффи. После четвёртого номера его арестовали за «оскорбление величества». Его защищал знаменитый адвокат Грузенберг, добившийся оправдания.

В 1906 году Корней Иванович приехал в финское местечко Куоккала (ныне — Репино, Курортный район Санкт-Петербурга), где свёл близкое знакомство с художником Ильёй Репиным и писателем Владимиром Короленко. Именно Чуковский убедил Репина серьёзно отнестись к своему писательству и подготовить книгу воспоминаний «Далёкое близкое». В Куоккале Чуковский прожил около 10 лет. От сочетания слов Чуковский и Куоккала образовано «Чукоккала» (придумано Репиным) — название рукописного юмористического альманаха, который Корней Иванович вёл до последних дней своей жизни.

В 1907 году Чуковский опубликовал переводы Уолта Уитмена. Книга стала популярной, что увеличило известность Чуковского в литературной среде. Чуковский стал влиятельным критиком, насмешливо отзываясь о модных в то время произведениях массовой литературы и популярной беллетристики: книгах Лидии Чарской и Анастасии Вербицкой, «пинкертоновщине» и других, остроумно защищал футуристов — как в статьях, так и в публичных лекциях — от нападок традиционной критики (познакомился в Куоккале с Маяковским и в дальнейшем с ним приятельствовал), хотя сами футуристы далеко не всегда были ему за это благодарны; вырабатывал собственную узнаваемую манеру (реконструкция психологического облика писателя на основании многочисленных цитат из него).

В 1916 году Чуковский с делегацией Государственной думы вновь посетил Англию. В 1917 году Русское общество для изучения еврейской жизни (председатель — граф И. И. Толстой, товарищ председателя — А. М. Пешков) выпустило книгу Дж. Паттерсона «С еврейским отрядом в Галлиполи» (о еврейском легионе в составе британской армии) под редакцией и с предисловием Чуковского, с приложением статей В. Е. Жаботинского и капитана И. Трумпельдора. В оригинале книга называлась так: «С сионистами в Галлиполи» (With the Zionists in Gallipoli, by Lt.-Colonel J.H. Patterson. D.S.Q).

После революции Чуковский продолжал заниматься критикой, издав две наиболее знаменитые свои книги о творчестве современников — «Книга об Александре Блоке» («Александр Блок как человек и поэт») и «Ахматова и Маяковский». Условия советского времени оказались неблагоприятны для критической деятельности, и Чуковскому пришлось этот свой талант «зарыть в землю», о чём он впоследствии сожалел.

Литературоведение 

В 1908 году опубликованы его критические очерки о писателях Чехове, Бальмонте, Блоке, Сергееве-Ценском, Куприне, Горьком, Арцыбашеве, Мережковском, Брюсове и других, составившие сборник «От Чехова до наших дней», выдержавший в течение года три издания.

С 1917 года Чуковский принялся за многолетний труд о Некрасове, его любимом поэте. Его стараниями вышло первое советское собрание стихотворений Некрасова. Чуковский закончил работу над ним только в 1926 году, переработав массу рукописей и снабдив тексты научными комментариями. Монография «Мастерство Некрасова», вышедшая в 1952 году, много раз переиздавалась, а в 1962 году Чуковский был удостоен за неё Ленинской премии. После 1917 года удалось опубликовать значительную часть стихов Некрасова, которые либо были ранее запрещены царской цензурой, либо на них было наложено «вето» правообладателями. Примерно четверть известных в настоящее время стихотворных строк Некрасова была введена в оборот именно Корнеем Чуковским. Кроме того, в 1920-е годы им были обнаружены и изданы рукописи прозаических сочинений Некрасова («Жизнь и похождения Тихона Тростникова», «Тонкий человек» и других).

Помимо Некрасова, Чуковский занимался биографией и творчеством ряда других писателей XIX века (Чехова, Достоевского, Слепцова), чему посвящена, в частности, его книга «Люди и книги шестидесятых годов», участвовал в подготовке текста и редактировании многих изданий. Самым близким себе по духу писателем Чуковский считал Чехова.

Детские стихи и сказки 
Увлечение детской словесностью, прославившее Чуковского, началось сравнительно поздно, когда он был уже знаменитым критиком. В 1916 году Чуковский составил сборник «Ёлка» и написал свою первую сказку «Крокодил». В 1923 году вышли его знаменитые сказки «Мойдодыр» и «Тараканище», а через год — «Бармалей».

Несмотря на то, что сказки были напечатаны большим тиражом и выдержали множество изданий, они не вполне отвечали задачам советской педагогики. В феврале 1928 года в «Правде» была опубликована статья заместителя народного комиссара просвещения РСФСР Н. К. Крупской «О „Крокодиле“ Чуковского»:

Такая болтовня — неуважение к ребёнку. Сначала его манят пряником — весёлыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдёт бесследно для него. Я думаю, «Крокодила» ребятам нашим давать не надо…
Вскоре в среде партийных критиков и редакторов возникает термин — «чуковщина». Восприняв критику, Чуковский в декабре 1929 года в «Литературной газете» опубликует письмо, в котором «отречётся» от старых сказок и заявит о намерениях изменить направление своего творчества, написав сборник стихов «Весёлая колхозия», однако обещания своего не сдержит. Сборник так и не выйдет из-под его пера, а следующая стихотворная сказка будет написана только через 13 лет.

Несмотря на критику «чуковщины», именно в этот период в ряде городов Советского Союза устанавливаются скульптурные композиции по мотивам сказок Чуковского. Наиболее известен фонтан «Бармалей» («Детский хоровод», «Дети и крокодил») работы видного советского скульптора Р. Р. Иодко, установленный в 1930 году по типовому проекту в Сталинграде и других городах России и Украины. Композиция представляет собой иллюстрацию к одноимённой сказке Чуковского. Сталинградский фонтан прославится как одно из немногих сооружений, уцелевших во время Сталинградской битвы.

В жизни Чуковского к началу 1930-х годов появилось ещё одно увлечение — изучение психики детей и того, как они овладевают речью. Он записал свои наблюдения за детьми, за их словесным творчеством в книге «От двух до пяти» (1933).

Все другие мои сочинения до такой степени заслонены моими детскими сказками, что в представлении многих читателей я, кроме «Мойдодыров» и «Муха-Цокотуха», вообще ничего не писал.

Был членом редакции советского детского журнала «Мурзилка» (в 1945, в 1946).

Другие произведения 
В 1930-е годы Чуковский много занимался теорией художественного перевода (вышедшая в 1936 году книга «Искусство перевода» была переиздана перед началом войны, в 1941 году, под названием «Высокое искусство») и собственно переводами на русский язык (М. Твен, О. Уайльд, Р. Киплинг и другие, в том числе в форме «пересказов» для детей).

Начинает писать мемуары, над которыми работает до конца жизни («Современники» в серии «ЖЗЛ»).
Посмертно опубликованы «Дневники 1901—1969».

В годы войны эвакуирован с семьёй в Ташкент. Младший сын Борис погиб на фронте. Как доносил НКГБ в ЦК ВКП(б), в годы войны Чуковский высказывался: «…Всей душой желаю гибели Гитлера и крушения его бредовых идей. С падением нацистской деспотии мир демократии встанет лицом к лицу с советской деспотией. Будем ждать».

1 марта 1944 года в газете «Правда» вышла статья П. Юдина «Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского», в которой был устроен разбор изданной в 1943 году в Ташкенте книги Чуковского «Одолеем Бармалея!» (Айболития ведёт войну со Свирепией и её царём Бармалеем), и книга эта признавалась в статье вредной:

Сказка К. Чуковского — вредная стряпня, которая способна исказить в представлении детей современную действительность.

«Военная сказка» К. Чуковского характеризует автора, как человека, или не понимающего долга писателя в Отечественной войне, или сознательно опошляющего великие задачи воспитания детей в духе социалистического патриотизма.

Последние годы 
В 1960-е годы К. Чуковский задумал пересказ Библии для детей. К этому проекту он привлёк писателей и литераторов и тщательно редактировал их работу. Сам проект был очень трудным в связи с антирелигиозной позицией советской власти. В частности, от Чуковского потребовали, чтобы слова «Бог» и «евреи» не упоминались в книге; силами литераторов для Бога был придуман псевдоним «Волшебник Яхве». Книга под названием «Вавилонская башня и другие древние легенды» вышла в свет в издательстве «Детская литература» в 1968 году, однако весь её тираж был уничтожен властями. Обстоятельства запрета издания позже описывал Валентин Берестов, один из авторов книги: «Был самый разгар великой культурной революции в Китае. Хунвейбины, заметив публикацию, громогласно потребовали размозжить голову старому ревизионисту Чуковскому, засоряющему сознание советских детей религиозными бреднями. Запад откликнулся заголовком „Новое открытие хунвейбинов“, а наши инстанции отреагировали привычным образом». Книга была опубликована в 1990 году.

В последние годы Чуковский, всенародный любимец, лауреат ряда государственных премий и кавалер орденов, вместе с тем поддерживал контакты с диссидентами Александром Солженицыным, Павлом Литвиновым, видной правозащитницей была также его дочь Лидия. На даче в Переделкине, где писатель постоянно жил последние годы, он устраивал встречи с окрестными детьми, беседовал с ними, читал стихи, приглашал на встречи известных людей, знаменитых лётчиков, артистов, писателей, поэтов. Переделкинские дети, давно ставшие взрослыми, до сих пор вспоминают эти детские посиделки на даче Чуковского. В 1957 году передал в дар Переделкинскому райисполкому построенную на собственные сбережения библиотеку со всем инвентарём и библиотечным фондом.

В 1966 году подписал письмо 25 деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации Сталина.

Скончался 28 октября 1969 года от вирусного гепатита в Кунцевской больнице. На даче в Переделкине, где писатель прожил большую часть жизни, ныне действует его музей.

Из воспоминаний Ю. Г. Оксмана:

Лидия Корнеевна Чуковская заранее передала в Правление московского отделения Союза писателей список тех, кого её отец просил не приглашать на похороны. Вероятно, поэтому не видно Аркадия Васильева и других черносотенцев от литературы. Прощаться пришло очень мало москвичей: в газетах не было ни строки о предстоящей панихиде. Людей мало, но, как на похоронах Эренбурга, Паустовского, милиции — тьма. Кроме мундирных, множество «мальчиков» в штатском, с угрюмыми, презрительными физиономиями. Мальчики начали с того, что оцепили кресла в зале, не дают никому задержаться, присесть. Пришёл тяжело больной Шостакович. В вестибюле ему не позволили снять пальто. В зале запретили садиться в кресло. Дошло до скандала.

Гражданская панихида. Заикающийся С. Михалков произносит выспренние слова, которые никак не вяжутся с его равнодушной, какой-то даже наплевательской интонацией: «От Союза писателей СССР…», «От Союза писателей РСФСР…», «От издательства „Детская литература“…», «От Министерства просвещения и Академии педагогических наук…» Всё это произносится с глупой значительностью, с какой, вероятно, швейцары прошлого века во время разъезда гостей вызывали карету графа такого-то и князя такого-то. Да кого же мы хороним, наконец? Чиновного бонзу или жизнерадостного и насмешливого умницу Корнея? Отбарабанила свой «урок» А. Барто. Кассиль исполнил сложный словесный пируэт для того, чтобы слушатели поняли, насколько он лично был близок покойному. И только Л. Пантелеев, прервав блокаду официозности, неумело и горестно сказал несколько слов о гражданском лике Чуковского. Родственники Корнея Ивановича просили выступить Л. Кабо, но когда в переполненном помещении она присела к столу, чтобы набросать текст своего выступления, к ней подошёл генерал КГБ В. Ильин (в миру — секретарь по оргвопросам Московской писательской организации) и корректно, но твёрдо заявил ей, что выступать ей не позволит.

Похоронен на Переделкинском кладбище.

Семья 
Дед — Соломон Михайлович Левенсон, выпускник Берлинского университета, врач, потомственный почётный гражданин Одессы (1872), автор монографии «К вопросу об уголовной ответственности врача» (Одесса: тип. «Одесского вестника», 1888).Отец — Эммануил Соломонович Левенсон (1851—1920), потомственный почётный гражданин Одессы.

Жена (с 26 мая 1903 года) — Мария Борисовна Чуковская (урождённая Мария Арон-Беровна Гольдфельд, 1880—1955). Дочь бухгалтера Арона-Бера Рувимовича Гольдфельда и домохозяйки Тубы (Таубы) Ойзеровны Гольдфельд.
 Сын — Николай Чуковский (1904—1965), поэт, прозаик и переводчик. Его жена — Марина Николаевна Рейнке (1905—1993), переводчица.
 Внучка — Наталья Николаевна Костюкова (Чуковская), Тата (род. 1925), микробиолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России.
 Внук — Николай Николаевич Чуковский (1933—2022), инженер-связист, возглавлял сектор спутниковой оптической связи в НИИ радиоэлектроники МГТУ им. Н. Э. Баумана;
 Внук — Дмитрий Николаевич Чуковский (род. 1943), муж теннисистки Анны Дмитриевой.
 Дочь — Лидия Чуковская (1907—1996), писательница и диссидент. Её первым мужем был литературовед и историк литературы Цезарь Вольпе (1904—1941), вторым — физик и популяризатор науки Матвей Бронштейн (1906—1938).
 Внучка — Елена Чуковская (1931—2015), литературовед, химик.
 Сын — Борис Чуковский (1910—1941), инженер-гидротехник; пропал без вести вскоре после начала Великой Отечественной войны, осенью 1941 года, возвращаясь из разведки недалеко от Бородинского поля.
 Внук — Евгений Борисович Чуковский (1937—1997), оператор неигрового кино.
 Дочь Мария Чуковская (Мурочка; 1920—1931), героиня детских стихов и рассказов.

Единокровная сестра Генриетта Эммануиловна Левенсон, врач, начальник санитарно-эпидемиологической станции Баку (убита в 1923 году), мать В. А. Рохлина.Племянник Владимир Рохлин (1919—1984), математик.Двоюродный брат Соломон Левенсон, основатель одесской школы технической термодинамики, профессор.Дочь двоюродной сестры — поэтесса и прозаик Софья Шапошникова.

Память 

 Именем Корнея Чуковского названы  в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. В 2014 году появилась улица Корнея Чуковского в Санкт-Петербурге.
 В 1992 году энтомологом А. П. Озеровым был описан новый род и вид мух-муравьевидок, названный в честь самого известного литературного героя из отряда Diptera — Mucha tzokotucha.
 В память о Корнее Чуковском, по названию альбома «Чукоккала», получил имя астероид (3094) Chukokkala, открытый 23 марта 1979 года Н. С. Черных в Крымской астрофизической обсерватории; название присвоено 11 июля 1987 года.
 Памятник К. И. Чуковскому (1987, скульптор Игорь Замедянский) в Переделкино — напротив усадьбы Измалково.
 Правительство Москвы в апреле 2020 года учредило премии имени Корнея Чуковского.
 В 2022 году в Санкт-Петербурге к 140-летию со дня рождения писателя презентовали виртуальный музей в виде дачи Корнея Чуковского в Куоккале.

Воспоминания о К. И. Чуковском 
 Воспоминания о Корнее Чуковском: [Сборник / Сост. К. И. Лозовская, З. С. Паперный, Е. Ц. Чуковская]. — Москва: Сов. писатель, 1977. — 472 с., 17 л. ил.
 Воспоминания о Корнее Чуковском. — М.: Время, 2012. — ISBN 978-5-91761-140-2
 Нилин А. П. Станция Переделкино: поверх заборов: роман частной жизни. Москва: Редакция Елены Шубиной, 2015. ISBN 978-5-17-087072-1
 Тынянов Ю. Корней Чуковский // Воспоминания о Корнее Чуковском. М.: Советский писатель, 1983.
 Чуковская Л. К. Памяти детства: Мой отец — Корней Чуковский. — М.: Время, 2012. — 256 с., ил. — 3000 экз. — ISBN 978-5-9691-0723-6
 
 Чуковский и Жаботинский: история взаимоотношений в текстах и комментариях / Еврейский университет в Иерусалиме; «Ассоциация Мосты культуры / Гишрей Тарбут»; сост. Е. Иванова. — М.: Мосты культуры, 2005; Иерусалим: Гешарим, 5765. — 272 с.: фотогр. — (Прошлый век). — ISBN 5-93273-191-5

Памятные места 
 Адреса в Санкт-Петербурге — Петрограде — Ленинграде
 август 1905—1906: Академический переулок, 5;
 1906 — осень 1917: доходный дом — Коломенская улица, 11;
 осень 1917—1919: доходный дом И. Е. Кузнецова — Загородный проспект, 27;
 1919—1934: доходный дом — Манежный переулок, 6.
 1935 — Кирочная, 7, кв. 6.
 1912: на имя К. И. Чуковского (совместно с И. Е. Репиным) приобретена дача (не сохранилась) в п. Куоккала (п. Репино) наискосок от «Пенатов» И. Е. Репина, где Чуковские жили и зимой. Вот как описывают современники местоположение этой дачи:

Дача выходит в море. Она двухэтажная, с некоторым отзвуком английского коттеджа… Поместье с двух сторон отделено от соседей забором, с третьей стороны — водою ручья, с четвёртой, от берега моря его не отделяло ничего… В 1918 году территория дачи отошла к Финляндии, а сама дача была разграблена… В 1940 году К. И., имея в Москве «полный набор советских благ», пытался отвоевать дачу для сына, но его права на куоккальский дом не признали. Дом стал обкомовской дачей, никогда официально не считался чем-то особенно ценным для российской культуры — и сгорел дотла в 1986 году…

 Адреса в Москве
 Улица Тверская, дом 6;
 Дом-музей К. И. Чуковского — Москва, пос. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец», ул. Серафимовича, д. 3;
 Памятник К. И. Чуковскому (1987, скульптор Игорь Замедянский) в Переделкино — напротив усадьбы Измалково.

Награды 
 орден Ленина (29 марта 1957)
 4 ордена Трудового Красного Знамени (31 января 1939; 28 марта 1962; 15 июля 1965; 28 октября 1967)
 медали СССР
 Ленинская премия (1962) — за книгу «Мастерство Некрасова»
 в Великобритании удостоен Почётной степени доктора литературы honoris causa Оксфордского университета.

Библиография 

 Сказки

 1912 — Собачье царство
 1915 — Крокодил
 1921 — Тараканище
 1922 — Топтыгин и Луна
 1923 — Мойдодыр
 1924 — Муха-цокотуха
 1924 — Телефон
 1924 — Топтыгин и Лиса
 1925 — Федорино горе
 1925 — Бармалей
 1926 — Путаница
 1926 — Чудо-дерево
 1927 — Краденое солнце
 1928 — Так и не так
 1929 — Айболит
 1935 — Приключения белой мышки
 Айболит и воробей — отрывок из сказки «Одолеем Бармалея».
 1942 — Одолеем Бармалея!
 1945—1946 — Приключения Бибигона
 Цыплёнок
 Что сделала Мура, когда ей прочли сказку «Чудо-дерево»

 Стихи для детей

 1921 — Бутерброд
 1921 — Слониха читает
 1922 — Головастики
 1922 — Ёжики смеются
 1922 — Ёлка
 1922 — Огород
 1922 — Поросёнок
 1922 — Свинки
 1922 — Федотка
 1922 — Черепаха
 1923 — Закаляка
 1924 — Обжора
 1927 — Песня о бедных сапожках
 1929 — Верблюдица
 1935 — Бебека
 1927 — Радость
 1944 — Пра-пра-правнукам
 1969 — Муха в бане

 Английские народные песенки
 1921 — Дженни
 1922 — Курица
 1922 — Храбрецы
 1926 — Скрюченная песня
 1926 — Барабек (Как нужно дразнить обжору)
 1926 — Котауси и Мауси

 Пересказы известных произведений для детей и школьников
 Храбрый Персей (по мотивам греческих мифов)
 Герой: [Комедия в 3 д.] / Пер. и вступ. ст. К. Чуковского. — Петербург; Москва: Гос. изд-во, 1923. — 184 с.
 Джек, покоритель великанов: Народная валлийская сказка в пересказе К. Чуковского / Рис. В. Замирайло. — Петербург: Эпоха, 1921 [обл. 1922]. — 16 с.: ил.
 Доктор Айболит: для маленьких детей / Гью Лофтинг; пересказал К. Чуковский; рисунки Е. Белухи. — Ленинград: Государственное изд-во, 1925. — 33, [2] с.: ил.
 Жизнь и странные небывалые приключения Робинзона Крузо: Для средн. и старш. возраста / Даниэль Дефо; Перев. К. Чуковского; Рис. Д. Кардовского. — Москва; Ленинград: Детиздат, 1936 (М.: ф-ка детской книги Изд-ва детской лит-ры ЦК ВЛКСМ)
 Жив человек: [Роман] / Гильбэрт Честертон; Предисл., пер. и прим. К. И. Чуковского. — Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1924. — 236, [1] с. — (Всемирная литература)
 Занимательный Мюнхаузен: удивит. приключения на суше и в воде, на войне и на охоте, верхом и в карете, правдиво опис. писателем Рудольфом Эрихом Распэ, честно пересказ. дедушкой Корнеем Чуковским и изрис. вдоль и поперёк Николаем Воронцовым / [Пер. с англ. К. Чуковский]. — 2-е изд. — М.: Олма-Пресс; СПб.: прайм-Еврознак, 2004 (ПФ Красный пролетарий). — 140, [2] с. : цв. ил.— ISBN 5-93878-143-4
 Короли и капуста: Роман / О. Генри Пер. и предисл. К. Чуковского. — Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1926 (М.: тип. «Красный пролетарий»). — 256 с. — (Универсальная библиотека; № 45—48)
 Листья травы: Избранные стихи и поэмы / Уолт Уитман; Пер., статья и прим. К. И. Чуковского; Предисл. Д. Мирского. — Ленинград: Худ. лит-ра, 1935 (2 тип. Трансжелдориздата)
 Маленький оборвыш: [Повесть] / Джеймс Гринвуд; Переделка Т. Богданович и Корнея Чуковского; Рис. В. Замирайло. Папка: V. Z. [В. Замирайло]. — Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1929 (Л.: тип. «Печатный двор»). — 308, [4] с.: ил.
 Приключения Тома Сойера: Для средн. и старш. возраста / Марк Твен; Пер. с англ. К. Чуковский. — Москва; Ленинград: Детиздат, 1936 (Л.: тип. «Печатный двор» и 24 лит. Огиза)
 Принц и нищий: Для начальной школы / Марк Твен; Пер. с англ. К. Чуковский и Н. Чуковский. — Москва; Ленинград: Детиздат, 1937 (Ленинград: тип. «Печатный двор» им. А. М. Горького)
 Рассказы / Киплинг; Пер. К. Чуковского; Ст. В. Тана. — Санкт-Петербург: Пантеон, 1909. — 184, [1] с.

 Повести
 «Бородуля» — утопический кинороман об управлении погодой, печатался в ленинградской «Красной газете» с 15 мая по 18 июня 1926 г. (под псевдонимом «Аркадий Такисяк»).
 «Солнечная» — автобиографическая повесть о детях — пациентах противотуберкулёзного диспансера. Повесть написана и опубликована в «Пионерской правде» в 1932 году. Прообразом «Солнечной» стал противотуберкулёзный диспансер в Алупке, где в течение года лечилась и умерла Мурочка — дочь К. Чуковского.
 «Серебряный герб» — автобиографическая повесть, написанная в 1938 году.

 Работы о переводе
 Принципы художественного перевода (1919, 1920)
 Искусство перевода (1930, 1936)
 Высокое искусство (1941, 1964, 1966, 1968, 2008)

 Дошкольное воспитание
 От двух до пяти (1933)

 Литературоведческие работы
Мой Уитмен: Очерки о жизни и творчестве. Избранные переводы из «Листьев травы». Проза. — М.: Прогресс, 1966. — 272 с.

 Воспоминания

 Как я стал писателем; Признания старого сказочника // Жизнь и творчество Корнея Чуковского. — М.: Дет. лит., 1978. — С. 159—182.
 
 
 
 Две души М. Горького — Л: Изд-во «А. Ф Маркс», 1924 (Б-ка для самообразования)
 Люди и книги шестидесятых годов: статьи, материалы — [Ленинград]: Изд-во писателей в Ленинграде, [1934] (тип. им. Володарского). — 306, [4] с.
 Мастерство Некрасова. — Москва: Гослитиздат, 1952 [переплёт 1953 ]. — 644 с., 5 л. ил.
 О Чехове: Человек и мастер: Для ст. возраста / Корней Чуковский. — Москва: Дет. лит., 1971. — 206 с., 1 л. портр.
 Последние годы Блока // Записки мечтателей. 1922. No 6.
 Рассказы о Некрасове: С прил. статей о поэзии Некрасова — 2-е изд. книги «Некрасов». — Москва: Федерация, 1930 («Интернациональная» 39-я тип. «Мосполиграф»). — 315 с.
 Современники: Портреты и этюды. — [Москва]: Мол. гвардия, 1963. — 704 с., 17 илл., портр. ("Жизнь замечательных людей". Серия биографий. Вып. 8 [340])
 Репин. Горький. Маяковский. Брюсов: Воспоминания. — Москва: Сов. писатель, 1940. — 224 с.: ил., портр.
 Репин: (Из моих воспоминаний) / Корней Чуковский. — Москва; Ленинград: Искусство, 1945 (М.: тип. «Красный печатник»). — 71 с., 2 л. портр.
 Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского / Предисл. И. Андроникова; Коммент. К. Чуковского; Сост., подгот. текста, примеч. Е. Чуковской. — 2-е изд. испр. — : Русский путь, 2006. — 584 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-85887-280-1.
 Борис Житков
 Ираклий Андроников

 Статьи

 
 
 История моего «Айболита»
 Как была написана «Муха-Цокотуха»
 Признания старого сказочника
 Страничка Чукоккалы
 О Шерлоке Холмсе
 
 Вербицкая (она же позднее — Нате Пинкертон)
 Лидия Чарская

Многотомные издания 
 Чуковский К. И. Собрание сочинений: В 6 т. — Ил. Анненков и др —: Художественная литература, 1965—1969.
 Чуковский К. И. Сочинения в двух томах. — : Правда — Огонёк, 1990 / составление и общая редакция Е. Ц. Чуковской
 Чуковский К. И. Собрание сочинений в 5 томах. — : Терра — Книжный клуб, 2008.
 Чуковский К. И. Собрание сочинений в 15 томах. — : Терра — Книжный клуб, 2001—2009 (электронная версия — 2013).
 Малое собрание сочинений: [16+] — Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2019. — 636, [1] с.

Экранизации произведений 
  — м/ф «Мойдодыр» — не сохранился
 1927 — м/ф «Тараканище» — не сохранился
  — м/ф «Сенька-африканец»
  — «Доктор Айболит» (реж. Владимир Немоляев)
  — м/ф «Мойдодыр» (реж. Иван Иванов-Вано)
 1939 — м/ф «Лимпопо» (реж. Леонид Амальрик, Владимир Полковников)
  — м/ф «Бармалей» (реж. Леонид Амальрик, Владимир Полковников)
 1941 — м/ф «Муха-Цокотуха»
  — м/ф «Краденое солнце» (реж. Иван Иванов-Вано)
  — м/ф «Телефон» (реж. Михаил Цехановский) — снялся в главной роли, также изображён художником
  — м/ф «Павлиний хвост» (реж. Леонид Амальрик, Владимир Полковников)
  — м/ф «Мойдодыр» (реж. Иван Иванов-Вано)
  — м/ф «Муха-Цокотуха» (реж. Борис Дёжкин и Владимир Сутеев)
  — м/ф «Тараканище» (реж. Владимир Полковников) — изображён художником в качестве автора, роль писателя озвучил Юрий Филимонов
  — «Айболит-66» (реж. Ролан Быков)
  — м/ф «Айболит и Бармалей» (реж. Наталия Червинская)
  — м/ф «Федорино горе» (реж. Наталия Червинская)
 1974— м/ф «Путаница» («Весёлая карусель», № 6)
  — м/ф «Муха-Цокотуха» (реж. Борис Степанцев)
  — м/ф «Краденое солнце» (реж. Натан Лернер)
  — м/ф «Бибигон»
  — м/ф «Путаница» (Киевнаучфильм, реж. Ирина Гурвич)
  — м/ф «От двух до пяти»
  — м/ф «Ваня и крокодил» (реж. Наталья Дабижа
 1984 — «На миг оглянуться…» (реж. Вячеслав Колегаев)
  — м/ф «Доктор Айболит» (реж. Давид Черкасский)
 1985 — м/ф «Чудо-дерево» («Весёлая карусель», № 16)
 1985 — к/м «Телефон» (реж. Игорь Минаев) — Лембит Ульфсак в роли Чуковского

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
  в 
 
  — Самое полное издание знаменитого альманаха
 Елена Чуковская. 
 
 Игорь Шевелёв. 
 Мирон Петровский. 
 Анна Шварц. 
 Андрей Мирошкин. 
 Владимир Островский. «Потаённая жизнь Корнея Чуковского».
 Михаил Золотоносов. 
  К.Чуковский в гостях у детей (передача 1960 года) на портале советского телевидения
 Валентин Свенцицкий. 
 
 Корней Чуковский на сайте Проекта1917
 Корней Чуковский стихи в алфавитном порядке, все произведения
 Александр Вергелис. Два таракана (о «Тараканище» Корнея Чуковского) // Prosodia, 2016, 5
 Александр Абаринов. Орденоносцы. // В сб. науч. трудов «Социально-педагогический подход в образовании». Екатеринбург, 2019. С. 10-15. ISBN 978-5-7186-1171-7

 
Литераторы, известные под псевдонимами
Русские поэты
Персоналии:Одесса:Литература
Персоналии:Сестрорецк
Репино (Санкт-Петербург)
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Детские поэты
Детские писатели СССР
Сказочники XX века
Авторы дневников
Умершие от гепатита
Похороненные на Переделкинском кладбище
Мемуаристы СССР
Почётные доктора Оксфордского университета
Блоковеды
Доктора филологических наук
Переводоведы
Переводчики Уильяма Шекспира
Некрасоведы
Чуковские
Подписавшие «Письмо двадцати пяти»